Никола Лончар се може односити на:

 Никола Лончар (1972), српски кошаркаш
 Никола Лончар (проналазач) (1954), српски проналазач